Lise-Meitner-Schule (Lise-Meitner-Gymnasium, -Realschule, -Gesamtschule usw.) heißen mehrere nach der österreichisch-schwedischen Kernphysikerin Lise Meitner (eigentlich Elise Meitner, 1878–1968) benannte Schulen.

Deutschland

Österreich 
 Lise-Meitner-Realgymnasium Schottenbastei in Wien

Einzelnachweise 

 
Lise Meitner als Namensgeber
Meitner